Frohnmeyer ist der Familienname folgender Personen:

 David B. Frohnmayer (1940–2015), US-amerikanischer Jurist und Präsident der University of Oregon
 Ida Frohnmeyer (1882–1968), Schweizer Schriftstellerin
 Immanuel von Frohnmeyer (1848–1931), Generalsuperintendent